Медали завоевали представители 52 стран.

См. также 
 Общий медальный зачёт Олимпийских игр
 Список олимпийских медалистов

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Сеул 1988 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1988